Рудольф Шварц:
 Рудольф Шварц (1859—1935) — немецкий музыковед.
 Рудольф Шварц (1905—1994) — австрийско-британский дирижёр.
 Рудольф Шварц (1904—1934) — немецкий антифашист